

Astronomia
M107: un ammasso globulare nella costellazione dell'Ofiuco.

Guerra
M107: un semovente d'artiglieria statunitense con cannone da 175mm
M107: un fucile di precisione